W Rumunii
 Corbeni – gmina w okręgu Ardżesz
 Corbeni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Corbeni
 Corbeni – wieś w okręgu Braiła, w gminie Racovița